Wielobój drużynowy był jedną z konkurencji gimnastycznych rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1936. W zawodach wzięli udział zawodnicy z 14 państw. Zawody zostały rozegrane pomiędzy 10 - 11 sierpnia 1936 r.

Format zawodów 
Każdy kraj wystawił ośmiu zawodników. Każdy z zawodników wykonywał ćwiczenia obowiązkowe i dowolne na sześciu przyrządach. Suma punktów dawała ocenę indywidualną. 
Na wynik drużyny składało się sześć najlepszych wyników indywidualnych.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936